Naselje u Srbiji:
 Čajetina, naselje u sastavu općine Čajetina, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Čajetina (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija